California Seals ist der Name mehrerer Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das von 1961 bis 1967 der Western Hockey League zugehörige Franchise San Francisco Seals
 das von 1967 bis 1976 der NHL zugehörige Franchise California Golden Seals